Елвира Аљукић (12. мај 1976, Тузла) је босанскохерцеговачка глумица.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
|2010. || Два смо света различита ||Инес
|-
|2012. || Кад буде, биће || Беба
|-
|2010-2015. || Луд, збуњен, нормалан || Санела
|-
|2014. || Криза || Суада
|-
|2016. || Ви сте добро, а како смо ми? || Ујна Елвира
|-
|2018. || Не дирај ми маму || Фанта Карапус
|-
|2018-2019. || На граници || Анђелка Пенава
|-
|2018-2021. || Никад липом 35 || Анђелка Пенава
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020.-те
|-
|2021. || По табури || Учитељица бријања
|-
|2021. || Богу иза ногу || Зденка Здерић
|-
|2021-2022. || Игра судбинe || Жишка
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1976.
Босанскохерцеговачке глумице
Тузлаци